Olhyne () – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim. W 2001 liczyła 419 mieszkańców, spośród których 355 posługiwało się językiem ukraińskim, 62 rosyjskim, a 2 mołdawskim.

Przypisy 

Wsie w obwodzie chersońskim